The Mindsweep  — четвёртый студийный альбом английской пост-хардкор группы Enter Shikari, выпущенный 19 января 2015 года на их собственном лейбле Ambush Reality

Об альбоме 
Альбом был анонсирован 8 октября 2014 года на официальном сайте группы.

Список композиций

Участники записи 
 Roughton «Rou» Reynolds — вокал, электроника.
 Liam «Rory C» Gerard Clewlow — гитара, бэк-вокал.
 Chris «Batty C» Batten — бас-гитара, бэк-вокал.
 Rob Rolfe — ударные, перкуссия.

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Enter Shikari
Альбомы Hopeless Records
Альбомы PIAS Recordings